Никола́й Ива́нович Антоне́вич (1840—1919) — галицко-русский историк, , политический деятель, депутат Галицкого сейма и австрийского парламента.

Родился в селе Незвиски возле Городенки (Австрийская империя, ныне Ивано-Франковская область, Украина). Получил степень доктора истории. Написал много работ, из которых только часть была опубликована: «Wardgen und Russen» (1882), «Галицко-русская политика. Записки посла» (1891, тираж конфискован австрийской цензурой), «Богдан Хмельницкий и его преемники» (1909), «История Белой Руси» (1909), «Письма к землякам» (1910), «Наше нынешнее положение» (1910).

Выступал за использование русского (общерусского) языка в литературе, против создания отдельного украинского литературного языка: «Не припускаю, даби чоловек просвещенный мôг бути так наивным и в то верити, чтоби сама сельська стріха була в состояніи доставити стôлько слов и фраз, чтоби наречие переменити в образований книжный языкъ».

В 1914 году после объявления Австро-Венгрией войны России был арестован за участие в русском движении и заключён в концентрационный лагерь Талергоф.

Похоронен в  на кладбище на улице Словацкого.

Примечания

Литература 
 Ваврик В. Р. Краткий очерк галицко-русской письменности // Русская Галиция и «мазепинство». — М., 2005.
 Левицкий И. Е. Прикарпатская Русь в XIX веке. — Львов, 1890.

Родившиеся в Городенковском районе
Галицкие русофилы
Историки Украины
Послы Галицкого сейма 3-го созыва
Послы Галицкого сейма 4-го созыва
Заключённые концлагеря Талергоф